

Patronymes 

 Cristian Brocchi (1976- ) : footballeur italien,
 Giovanni Battista Brocchi (1772-1826) : géologue et naturaliste italien,
 Giovanni Battista Brocchi d'Imola (?-1511) : diplomate italien,
 Paul Brocchi (1838-1898) : médecin, agronome et naturaliste français.

Autres 

 Amas de Brocchi : astérisme situé dans la constellation du Petit Renard.
 Craugastor brocchi : espèce d'amphibiens de la famille des Craugastoridae.